Spartak (metrostation Moskou), een metrostation in Rusland

Voetbalclubs
Spartak (Kaapverdië)
Spartak Moskou
Spartak FK Semey
Spartak Ivano-Frankivsk
Spartak Myjava
Spartak Naltsjik
Spartak Pleven
Spartak Plovdiv
Spartak Rjazan
Spartak Sofia
Spartak Tasjkent
Spartak Varna

Zie ook
 Spartak Stadion (doorverwijspagina)